

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łukowice – część wsi Rożnowice w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Łukowice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia